In 1951/52 werd het derde kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West, Oberliga Südwest en Oberliga Süd.

Eindstand West

Groep 1

Groep 2

Südwest

Süd

Duits competitievoetbal 1951/52
II. Division (voetbal Duitsland)